Ravnice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ravnice, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Ravnice, localité située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Ravnice, localité située dans la municipalité de Desinić, comitat de Krapina-Zagorje
Ravnice, localité située dans la municipalité de Veliko Trgovišće, comitat de Krapina-Zagorje.

Voir aussi 
Ravnica